102 км, 102-й киломе́тр, произносится как Сто второ́й киломе́тр 

 
Сто второй километр — фильм 1942 года режиссёра Владимира Брауна
 топоним в пост-СССР.

Азербайджан 
 102 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 55359

Россия 
 102 км — остановочный пункт ВСЖД на Кругобайкальской железной дороге (по другим данным — Восточно-Сибирская железная дорога) в Маритуйском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области. Код 934274.
 102 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 653937
 102 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога, участок Тайга — Белый Яр. Код 874618
 102 км — недействующий остановочный пункт / пассажирская платформа Витебского направления Октябрьской железной дороги в Лужском районе Ленинградской области на однопутном электрифицированном перегоне Чаща — Чолово участка Павловск — Батецкая Санкт-Петербург — Витебского региона Октябрьской железной дороги.
 102 км — остановочный пункт Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги, расположенный на ветке «Шахта-Сахалинская — Ильинск». Код 994330
 102 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 601920
 102 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 291139
 102 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Московской железной дороги. Код 209223
 102 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Московской железной дороги. Код 206827
 102 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 467019

Туркменистан 
 102 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога. Код 755353

Украина 
 102 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 442327
 102 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 445823